Джордж Десилла Зукко (; 11 января 1886 — 27 мая 1960) — британский характерный актёр, знаковый «сумасшедший учёный» 1940-х годов.

Биография 

Джордж Зукко родился в Манчестере, графство Ланкашир. Его мать, Мариан, бывшая фрейлина королевы Виктории, занималась пошивом одежды. Отец, Джордж, был греческим торговцем. В 1908 году в Канаде Зукко дебютирует в театральной постановке. С началом Первой мировой войны он возвращается в Англию и записывается добровольцем в Британскую армию. В 1931 году Зукко дебютировал в кино, сыграв Эжена Годфруа Кавеньяка в британской киноленте «Дрейфус», рассказывающей о деле Дрейфуса. В 1935 году актёр возвращается в США. В 1937 году Зукко сыграл Бартона Вудли в приключенческом фильме «Загубленные в море». Наибольшую известность актёру принесла роль профессора Мориарти в фильме «Приключения Шерлока Холмса» (1939).

С 1940-х годов Зукко стал сниматься в фильмах категории B, включая «Рука мумии» (1940), «Гробница мумии» (1942), «Безумный монстр» (1942), «Мертвецы идут» (1943), «Призрак мумии» (1944), «Дом Франкенштейна» (1944) и «Тарзан и Русалки» (1948).

Снявшись в своем последнем фильме 1951 году, Зукко перенес сердечный приступ, полностью отошёл от актёрства и, серьёзно болея, уединился в доме престарелых в Голливуде. Умер Джордж Зукко от осложнений пневмонии 27 мая 1960 года в Голливуде. Был похоронен на кладбище Голливуд-Хиллз.

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 

Киноактёры Великобритании
Артисты водевилей
Умершие от пневмонии
Похороненные на кладбище Голливуд-Хиллз